Der Joker bezeichnet:

 Der Joker (Jugendroman), ein Roman von Markus Zusak (Originaltitel: I am the Messenger, 2002)
 Der Joker (Film), ein deutscher Film von Peter Patzak (1987)
 Der Joker, alternativer Titel einer frankobelgischen Comicserie von Jean Van Hamme und Dany, siehe Joker (Comic)

Siehe auch:
 Joker (Begriffsklärung)